Montureux ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Saône:

Montureux-et-Prantigny
Montureux-lès-Baulay

Siehe auch:
Monthureux